Список ссавців Есватіні містить перелік видів ссавців, записаних на території Есватіні. У список не включені свійські тварини, регіонально зниклі види, а також види, присутність яких в країні непевна.

Із 119 зазначених в таблиці видів, 1 — на межі зникнення, 4 є уразливими, 4 — близькі до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Есватіні
Ссавці Есватіні